Diese Liste listet alle Kantonsstrassen im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf. Das Netz umfasst 227,283 Kilometer.

Strassen

Stand: 19. Januar 2010

Einzelnachweise 

Kantonsstrasse
Strasse im Kanton Appenzell Ausserrhoden
Kantonsstrassen im Kanton Appenzell Ausserrhoden
Appenzell Ausserrhoden